Livry ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Livry (Calvados) im Département Calvados (ehemalige Gemeinde)
 Livry (Nièvre) im Département Nièvre

mit Namenszusatz:
 Livry-Gargan im Département Seine-Saint-Denis
 Livry-Louvercy im Département Marne
 Livry-sur-Seine im Département Seine-et-Marne

Wahlkreis:
 Kanton Livry-Gargan im Département Seine-Saint-Denis

Livry ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Livry (1842–1863), französische Ballerina